

События 
 Консулы имп. Феодосий (III раз); имп. Евгений и Флавий Абунданций.
 293-и Олимпийские игры. Феодосий посетил их, их проведение было прекращено.
 Не позднее 393 — Стилихон стал магистром обеих армий.
 Яо Чан умер, на престол Младшей Цинь вступил Яо Син.
 Ещё 10 тыс. хуннов прикочевали в Южный Китай.
 Распря в Жужаньском каганате.
 393—416 — Император Младшей Цинь Яо Син.

Родились 
 Луп Труаский — христианский святой.
 Теодорих I — король вестготов.
 Феодорит Кирский — епископ Кирский, богослов, один из виднейших апологетов диофизитской христологии.

Скончались 
 Либаний — крупнейший позднеантичный ритор, представитель младшей софистики.
 Пелагий (консуляр) — римский политический деятель второй половины IV века.
 Флавий Неотерий — римский политический деятель второй половины IV века.
 Флавий Рихомер — римский политический деятель второй половины IV века.
 Чжай Чжао — динлин, последний правитель государства Ранняя Вэй.

См. также